La Chaire Lectra - ESCP Business School Mode et Technologie est un pôle de développement et de partage de connaissances dans l'enseignement supérieur français axé sur l’innovation technologique dans les secteurs de la mode et du luxe. Créée à Paris en 2014 par l'école de commerce ESCP Business School et l'entreprise de nouvelles technologies Lectra, la Chaire Mode et Technologie est destinée à la recherche, l’enseignement et l'événementiel afin d'accompagner l'industrie de la mode et du luxe dans sa transformation technologique.

Historique 
En 2009, Pascal Morand, alors directeur général de ESCP Business School, est chargé par Christine Lagarde,  Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, de remettre plusieurs rapports, dont celui intitulé Pour une nouvelle vision de l’innovation co-rédigé avec Delphine Manceau, professeur à ESCP Business School. 

Lectra fait partie des entreprises interviewées sur sa vision de l’innovation et devient, peu après, partenaire fondateur de l’Institut pour l’Innovation et la Compétitivité (i7), inauguré en 2011 à ESCP Business School dans le but de promouvoir une culture de l'innovation. En 2013, convaincu que l’innovation technologique ne peut se concevoir indépendamment d’une réflexion autour du business model et engagé depuis longtemps dans la formation des étudiants, Lectra s’associe à ESCP Business School pour fonder la Chaire Mode et Technologie. 

Créée par une convention signée le 2 janvier 2014, la Chaire est officiellement lancée le 6 février 2014 pour une durée de 3 ans et constitue historiquement le premier dispositif de recherche, d’enseignement et de transmission de l'innovation dans la mode et le luxe en France.

Missions 
La Chaire Lectra - ESCP Business School Mode et Technologie développe les connaissances liées aux pratiques, aux usages et aux modèles économiques innovants dans les métiers de la mode et du luxe, révolutionnés par les nouvelles stratégies digitales et les applications technologiques.

La Chaire Lectra - ESCP Business School Mode et Technologie a pour missions de renforcer l'expertise mode et technologie et de contribuer à relever , de promouvoir la transversalité entre la recherche et l'opérationnel, de valoriser les savoir-faire français et Paris, capitale de la mode et hub européen de l'innovation.

Actions 
Les actions de la Chaire Lectra - ESCP Business School Mode et Technologie se déclinent en trois grands pôles (recherche, formation et événementiel) et concernent les étapes clés de l’industrie de la mode et du luxe: Création, Développement produit, Distribution et Supply Chain.

La recherche 
La Chaire Lectra - ESCP Business School Mode et Technologie publie régulièrement des études et des articles qui décryptent et analysent les challenges rencontrés par les acteurs de la mode et du luxe, qui doivent continuellement transformer leurs métiers en atouts d’innovation.

Les études 
Les études sont conçues comme des enquêtes structurelles sur les évolutions de l'industrie du textile et de la mode. 

« Les stratégies de localisation de la production des acteurs européens de la mode » menée entre 2014 et 2016, a dressé un panorama des facteurs décisifs de délocalisation (lointaine et de proximité) et de relocalisation. Cette étude a été présentée à l’occasion de nombreuses conférences académiques de stratégie et de management des opérations en Europe. 

« Comment l’industrie 4.0 modifie-t-elle la relation entre les donneurs d'ordres et les sous-traitants dans l’industrie de la mode? » à mener entre 2017 et 2019, centrée sur la nouvelle façon d’organiser les moyens de production, à même d'assurer la croissance de l'industrie textile, de servir les nouveaux marchés  et plus généralement de renforcer la compétitivité de la France sur le plan international .

Les articles 
Les articles analysent les tendances émergentes pour la mode et le luxe. Parmi les plus récents : « Instagram, le réseau social de la mode et du luxe », 31 mai 2018, « My tailor is digital », ou comment la technologie fait revivre le commerce de la mode », 23 janvier 2018, « L'omnishoring » dans la mode plus efficace que la relocalisation en termes d'innovation », 6 décembre 2017

Les comptes-rendus révisés 
Les comptes-rendus révisés  des condensés d'informations post-événements axés sur les problématiques majeures rencontrées par le secteur de la mode et du luxe. Parmi les plus récents : « L'impact des réseaux sociaux dans la mode, nouvelles stratégies et success stories », 20 juin 2018, « Comment améliorer l'impact écologique de la supply chain du textile dans la mode? », 24 avril 2018, « L'usine du futur, made in France ! », 9 avril 2018, « Prémices du futur : jusqu'où la technologie transforme l'industrie de la mode?», 15 novembre 2018

La formation 
La formation mise au point par la Chaire Lectra - ESCP Business School Mode et Technologie se base sur un socle d’enseignements fondamentaux pour appréhender le processus de l’innovation dans la mode et le luxe et le rôle des technologies dans la transformation de la chaîne de valeur des entreprises du secteur.

Cours Mode et Technologie 
Le cours Fashion & Technology, dispensé par Céline Abecassis-Moedas et Valérie Moatti, se déroule pendant 5 semaines dans le programme Master In Management. Mis en place en 2015, il se compose d’enseignements théoriques, d’études de cas concrets et de témoignages d’intervenants extérieurs, des acteurs opérationnels du secteur. Il comporte aussi un volet « projet » dans lequel une étude sur le thème mode & technologie est confiée chaque année aux étudiants par une entreprise. 

Ce programme vise à comprendre les défis et les opportunités que la technologie apporte dans l'industrie de la mode et du luxe, à plusieurs niveaux : la création, la fabrication, l’organisation et gestion de la chaîne d’approvisionnement, les stratégies de distribution et la consommation.

Séminaire Smart Clothes 
Le séminaire Smart Clothes & Connected Objects, initié en 2017, est conçu à partir de la méthodologie du design thinking et aboutit au prototypage de solutions innovantes dans le domaine du vêtement connecté. ESCP Business School, ESIEE Paris et La Fabrique - trois établissements de la CCI Paris Ile-de-France - proposent à leurs étudiants de travailler en équipes multi-disciplinaires, au service de la réalisation du projet proposé par un commanditaire français. 

Une équipe de professionnels est mobilisée pour accompagner les étudiants dans l’aboutissement de leurs propositions. A l’issue du séminaire, les étudiants ont 5 minutes pour convaincre le commanditaire de la pertinence de leurs solutions, un pitch récompensé par le prix de la Chaire Lectra - ESCP Business School.

Intervention des experts de Lectra dans les cours ESCP Business School  
Chaque année, les dirigeants et les managers de Lectra transmettent leur expertise et leur expérience professionnelle, pour assurer la compréhension et la mise en pratique de sujets tels que la planification, l’intelligence stratégique et le management de la Supply Chain.

Projets de conseil 
Tous les ans, la Chaire Mode et Technologie lance un appel à projets auprès des étudiants de ESCP Business School et de l’Université catholique portugaise pour une mission estivale de 6 semaines dans les bureaux de Lectra. Les 4 étudiants sélectionnés (2 par écoles) sont investis d’une mission de conseil sur un sujet déterminé et travaillent en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles de Lectra. 

Les sujets traités ont été, successivement : L’exemple de l’industrie européenne de la mode, 2014; Le logiciel en tant que service, 2015; L’industrie de la mode est-elle locale ou mondiale? + l’intégration verticale est-elle une tendance de l’industrie de la mode?, 2016; Comment les technologies de l’industrie 4.0 transforment le secteur et les métiers de la mode?, 2017; Comment l'industrie 4.0 change-t-elle la relation entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants dans l'industrie de la mode?, 2018

Veille et analyse « mode et technologie » 
Dans une logique de sensibilisation accrue à l’actualité ainsi que l’apprentissage des bons réflexes pour savoir comment chercher, comment trouver et sélectionner l’essentiel parmi le flux d’informations, la veille est directement confiée aux étudiants et se matérialise par des rapports et des mémoires de recherche de fin d’études. Menée par les étudiants encadrés par l’équipe pédagogique, cette veille a donné lieu, entre 2014 et 2017, à l’édition de plusieurs rapports et d’une vingtaine de mémoires sur les grands axes de recherche de la Chaire, tels la Supply Chain du luxe, le rôle des technologies dans la mode, les business modèles innovants et collaboratifs, le développement durable dans le secteur du luxe, l’internationalisation et l’intégration verticale des entreprises de mode.

L’événementiel 
La Chaire Mode et Technologie fédère les acteurs mode et technologie autour des défis de l’innovation, par l’organisation d’événements (rencontres, conférences, tables-rondes…) et la participation aux rendez-vous du secteur. Plusieurs fois par an, les rassemblements animés par la Chaire ou auxquels elle participe suscitent les débats, confrontent les visions et les logiques, mettent en lumière les enjeux et génèrent des idées nouvelles. 

Rétrospective : Février 2014 : « Mode et technologie : un levier paradoxal d’innovation? »; Mars 2014 : « Les nouveaux défis de l’industrie du luxe »; Mai 2014 : «  Les nouvelles frontières de l’innovation »; Mars 2015 : « L’influence des technologies sur les business modèles de la mode »; Mai 2015 : « L’Europe, terre d’innovation »; Septembre 2015 : « Mode, développement durable et technologie »; Novembre 2015 : « Comment les entreprises coordonnent la conception et la confection? »; Mai 2016 : « Quelle est la prochaine supply chain de la mode? », Octobre 2016 : « Le big data est-il soluble dans la mode? »; Mars 2017 : « Enjeux et défis de la 4e révolution industrielle »; Octobre 2017 : « Les données clients : enjeux présents et à venir pour l’industrie de la mode »; Janvier 2018 : « Industrie 4.0, la transformation digitale de la chaîne de valeur dans la mode »; Juin 2018 : « L’impact des réseaux sociaux dans la mode : nouvelles stratégies et success stories »; Septembre 2018 : "Prémices du futur : jusqu'où la technologie transforme le secteur de la mode?"

Reconduction de la Chaire 
Fin 2016, les résultats positifs des actions de la Chaire (taux de participation des étudiants aux formations, mobilisation des publics aux événements et publications) conduisent Lectra et ESCP Business School à poursuivre leur collaboration : la Chaire Mode et Technologie est renouvelée pour une durée de 3 ans, par une convention signée le 29 décembre 2016.

Le renouvellement 2017 - 2019 se caractérise par la définition de nouveaux axes de recherche, la diversification des actions de formation et la création d'un conseil scientifique.

Les nouveaux sujets de recherche sont axés sur l’industrie 4.0, l’usage des technologies 4.0 et les nouveaux modes de consommation. 

Les nouvelles des actions de formation  le séminaire inter-écoles Smart Clothes & Connected Objects et l’étude de cas confiée par une entreprise aux étudiants (2017:The Other Store; 2018: Ooshot). En 2017, d'autres formats  ont été dispensés, tels le cours sur l’économie circulaire dans la mode, en partenariat avec H&M et EcoTLC et l’intervention de Valérie Moatti dans le programme Postgraduate de Management Mode/Design/luxe de l’ IFM.

Un conseil scientifique a été créé, conçu tel un espace d’échanges sur les dernières tendances mode et technologie, réunissant : Daniel Harari, président-directeur général, Lectra / Pascal Morand, président exécutif  Fédération de la Haute Couture et de la Mode / Edwin Keh, CEO, The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel / Hana Ben- Shabat, Business Strategist  ATKearney, Olivier Abtan, Partner & Managing Director,Boston Consulting Group.

A noter : l’expérimentation fructueuse de la Chaire Lectra - ESCP Business School à Paris a récemment conduit Lectra à la création la Chaire BALI (Biarritz Active Lifestyle Integral), avec l'ESTIA et la Fondation Today Tomorrow Textiles. Inaugurée en juillet 2017, la Chaire BALI est dédiée aux matières innovantes et durables et aide les acteurs du textile et de l'habillement à devenir moteurs des disruptions à venir.

Fashion Tech Week Paris 
Fashion Tech Week Paris est l’événement annuel qui réunit, depuis 2014, les pratiques émergentes, les initiatives récentes et les conceptions innovantes de la mode contemporaine. Depuis 2015, l’ association La Fashiontech administre Fashion Tech Week Paris et propose tous les ans, pendant une semaine, un programme varié (tables-rondes, pitch, séminaires, hackathons…) ainsi que Fashion Tech Expo, l’exposition des projets, produits et services Mode en mutation / Mode High-tech / Mode éco-responsable. Organisée pour et avec les acteurs du territoire, Fashion Tech Week Paris s’inscrit dans un mouvement général d’accompagnement, d’ouverture et de croisement entre les disciplines. Cet ancrage local vise à mettre en valeur et à développer l’écosystème de proximité de la filière de la mode innovante. Depuis 2015, la Chaire Mode et Technologie inaugure l’ouverture de Fashion Tech Week Paris à l’occasion de tables-rondes  animées par Céline Abecassis-Moedas et Valérie Moatti. En 2018, la Chaire Mode et Technologie a renforcé son implication dans Fashion Tech Week Paris en accueillant, pour la première fois dans les locaux de ESCP Business School, la sixième édition de Fashion Tech Expo, un événement qui présente les initiatives innovantes et durables qui représentent l'avenir du secteur de la mode en France.

Références

Enseignement supérieur en France